

Wydarzenia 

 W Rzymie pojawiły się pierwsze biblioteki publiczne (data sporna lub przybliżona).
 Prawdopodobnie skończono budowę Wielkiego Ołtarza Zeusa w Pergamonie.
 W Palestynie bitwa pod Elasą.